Batina kan syfta på följande:
 Batina (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Kroatien 

 Gornja Batina, ort, Krapina-Zagorjes län, 
 Batina (ort), Baranja, 

Robotskapade Kroatienförgreningar